Neidholdt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Neidholdt (* 1859), Oberbürgermeister der Stadt Zerbst
 Fritz Neidholdt (1887–1947), deutscher Generalleutnant und Kriegsverbrecher